Анато́лий Его́ров:
 Егоров, Анатолий Александрович (1930—2013) — советский хоккеист и тренер.
 Егоров, Анатолий Васильевич (1907—1986) — советский фотограф и журналист, фронтовой корреспондент.
 Егоров, Анатолий Васильевич (1926) — советский и российский инженер-физик
 Егоров, Анатолий Григорьевич (1920—1997) — советский философ и педагог.
 
 Егоров, Анатолий Михайлович (1922—1991) — советский архитектор.